19-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин проходил с 9 по 30 сентября 2018 года в 6 городах Италии и 3 городах Болгарии с участием 24 национальных сборных команд. Италия принимала подобный мужской турнир уже в 3-й раз, Болгария — во 2-й. Сборная Польши защитила титул и выиграла чемпионат мира в третий раз в своей истории.

Команды-участницы 
 Италия, Болгария — команды стран-организаторов;
 Польша — победитель предыдущего чемпионата.
 Бельгия, Нидерланды, Россия, Сербия, Словения, Финляндия, Франция — по итогам европейской квалификации;
 Австралия, Иран, Китай, Япония — по итогам азиатской квалификации;
 Доминиканская Республика, Канада, Куба, Пуэрто-Рико, США — по итогам североамериканской квалификации;
 Аргентина, Бразилия — по итогам южноамериканской квалификации;
 Египет, Камерун, Тунис — по итогам африканской квалификации.

Квалификация 

На участие в квалификации (отборочном турнире) подали предварительные заявки 147 сборных команд. После серии отказов число участвующих команд составило 124, которые разыграли 21 путёвку в финальный турнир мирового первенства. Отбор осуществлялся в рамках пяти континентальных конфедераций.

Квалифицировавшиеся команды:

Система проведения чемпионата 
Турнир проходит по четырёхступечатой системе — три групповых этапа и плей-офф.

 1-й групповой этап. 24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы (А, В, С и D) по 6 команд. 16 команд (по 4 лучшие из каждой шестёрки) выходят во второй этап.
 2-й групповой этап. 16 команд-участниц второй стадии первенства образуют 4 группы по 4 команды. Группу Е составят команды А1, В2, C3, D4, группу F — В1, А2, A3, C4, группу G — С1, D2, D3, B4, группу H — D1, С2, B3, A4. Команды играют с учётом всех результатов, показанных на 1-м этапе. 6 команд (победители групп и две команды из числа занявших вторые места) выходят в третий этап.
 3-й групповой этап. 6 команд-участниц третьей стадии первенства образуют 2 группы по три команды. Группу I составят команды Е1 или F1 (по жребию), G1 или Н1 (по жребию) и также по жребию одна из команд, занявших в группе 2-го этапа 2-е место. Аналогичным образом будет сформирована группа J.

Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч.

 Участниками плей-офф становятся по две лучшие команды из групп 3-го этапа. В полуфинале победители групп в стыковых матчах сыграют с командами, занявшими в группах вторые места. Победители полуфиналов разыграют первенство, проигравшие — бронзовые медали.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира прошла 30 ноября 2017 года во Дворец спорта «Палаццо Веккьо» во Флоренции (Италия). Хозяева чемпионата и лучшие 6 сборных по мировому рейтингу ФИВБ по системе «змейка» были заранее распределены по четырём группам. Остальные команды также согласно рейтингу распределены по группам жеребьёвкой, при этом в составе каждой из групп не должно было оказаться более трёх представителей одной конфедерации. Таким образом были сформированы 4 группы (по 6 команд в каждой) первого группового этапа.

В скобках у двух заранее посеянных команд каждой группы указаны их позиции в мировом рейтинге ФИВБ на август 2017.

Города и игровые арены 
Соревнования проходят в шести игровых залах шести городов Италии и в трёх игровых залах трёх городов Болгарии.

  Рим.
 В теннисном центре спортивного комплекса «Форо Италико» (Foro Italico) прошёл матч открытия чемпионата между сборными Италии и Японии (группа А). Комплекс открыт в 1938 году и включает множество спортивных объектов, в том числе Олимпийский стадион, Мраморный стадион, Центр водных видов спорта, теннисный центр. В прошлом комплекс принимал такие соревнования как Летние Олимпийские игры 1960, чемпионаты мира (1990) и Европы (1968 и 1980) по футболу, чемпионаты мира (1987) и Европы (1974) по лёгкой атлетике, чемпионаты мира (1994, 2009) и Европы (1983) по водным видам спорта.
 Теннисный центр открыт в 2010 году. Вмещает 11 тысяч зрителей.
  Флоренция.
 В крытой спортивной арене «Нельсон Мандела Форум» (Nelson Mandela Forum) проходили матчи группы А первого этапа чемпионата (кроме матча открытия). Арена Palazzetto dello sport di Firenze была открыта в 1985 году. В 2004 переименована в честь Нельсона Манделы. Вместимость 7,5 тысяч зрителей.
  Русе.
 В спортивном комплексе «Булстрад Арена» проходили матчи группы В первого этапа чемпионата. Арена открыта в 2015 году. Вместимость 5,1 тысяч зрителей.
  Бари.
 Во Дворце спорта «ПалаФлорио» (PalaFlorio) проходили матчи группы С первого этапа чемпионата. Арена открыта в 1991 году. Вместимость 6 тысяч зрителей.
  Варна.
 Во Дворце культуры и спорта (Дворец на културата и спорта) проходили матчи группы D первого этапа и группы H второго этапа чемпионата. Дворец открыт в 1968 году. Вместимость 6 тысяч зрителей.
  Ассаго (провинция Милан).
 В крытой спортивной арене «Медиоланум Форум» (Mediolanum Forum) проходили матчи группы Е второго этапа чемпионата. Открыта в 1990 году. В прошлом носила названия Fila Forum, Datch Forum и Forum di Assago. Вместимость 11,5 тысяч зрителей. В 2014 была одной из игровых арен чемпионата мира по волейболу среди женщин. В 1994 принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой, в 2009 — чемпионат мира по боксу, а в 2018 — чемпионат мира по фигурному катанию.
  Казалеккьо-ди-Рено (провинция Болонья).
 В крытой спортивной арене «Унипол Арена» (Unipol Arena) проходили матчи группы F второго этапа чемпионата. Дворец спорта PalaMalaguti открыт в 1993 году. С 2011 носит современное название. Вместимость 11 тысяч зрителей.
  София.
 В спортивном комплексе «Арена Армеец София» проходили матчи группы G второго этапа чемпионата. Арена открыта в 2011 году. Вместимость 12,5 тысяч зрителей.
  Турин.
 Во Дворце спорта «ПалаАльпитур» (PalaAlpitour) проходили матчи 3-го этапа и плей-офф чемпионата. Открыт в 2005 году. До 2014 назывался «Паласпорт Олимпико» (Palasport Olimpico). Вместимость 15,8 тысяч зрителей. В 2006 во Дворце проходил хоккейный турнир зимних Олимпийских игр.

Первый групповой этап

Группа A 
 Рим, Флоренция

Группа В 
 Русе

Группа C 
 Бари

Группа D 
 Варна

Второй групповой этап

Группа Е 
 Ассаго

Группа F 
 Казалеккьо-ди-Рено

Группа G 
 София

Группа Н 
 Варна

Команды, занявшие вторые места в группе

Третий групповой этап

Группа I 
Турин

Группа J 
Турин

Плей-офф 
Турин

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Чемпион

Положение команд

Призёры 
 : Пётр Новаковский, Давид Конарский, Бартош Курек, Артур Шальпук, Дамиан Шульц, Дамиан Войташек, Фабьян Джизга, Гжегож Ломач, Михал Кубяк, Александр Сливка, Якуб Кохановский, Павел Заторский, Бартош Кволек, Матеуш Бенек. Главный тренер — Витал Хейнен.

 : Бруно Мосса ди Резенди (Бруно), Исак Виана Сантус (Исак), Эдер Франсис Карбонера (Эдер), Лукас Эдуардо Лох (Лукас Лох), Уильям Пейшото Аржона (Уильям), Уоллес Леандро ди Соуза, Талес Густаво Хосс (Талес), Луис Фелипе Маркос Фонтелис (Липе), Маурисио Луис ди Соуза (М.Соуза), Дуглас Коррейа ди Соуза (Дуглас), Карлос Эдуардо Баррето Силва (Каду), Лукас Сааткамп (Лукас), Эвандро Мотта Герра, Майке Рейс Насименто. Главный тренер — Ренан Дал Зотто.

 : Мэттью Андерсон, Аарон Расселл, Тейлор Сандер, Джеффри Джендрик, Кавика Сёдзи, Дэниэл Макдоннелл, Майка Кристенсон, Максвелл Холт, Бенджамин Патч, Джейк Ланглуа, Тейлор Эверилл, Дэвид Смит, Дастин Уоттен, Эрик Сёдзи. Главный тренер — Джон Спироу.

Индивидуальные призы 

 MVP
 Бартош Курек
 Лучший связующий
 Мика Кристенсон
 Лучшие центральные блокирующие 
 Лукас Сааткамп
 Пётр Новаковский
 Лучший диагональный
 Мэттью Андерсон
 
 Лучшие доигровщики 
 Дуглас Соуза
 Михал Кубяк
 Лучший либеро
 Павел Заторский
 Самый результативный 
 Бартош Курек

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2018

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018